La Temporada 1895 de la Liga Nacional fue la vigésima temporada de la Liga Nacional.

Los Baltimore Orioles lograron su segundo campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1895
Estados Unidos en 1895
Deporte en 1895